Епидаур се може односити на:
 Епидаур (митологија), митолошки оснивач Епидаура
 Епидаур (Грчка), антички грчки град (полис) смјештен на обали Саронског залива.
 Епидаур (Далмација), античка грчка колонија и римско насеље на простору данашњег Цавтата
 Епидаур (Стобреч), антички грчки град у Далмацији, данашњи Стобреч
 Епидаур Лимера, антички грчки град код Монемвасије, Лаконија
 Епидаврос Лимира, бивша покрајина Лаконије, Грчка